Битва за Рамади:

 Битва за Рамади (1917) — одна из битв Месопотамской кампании во время Первой мировой войны.
 Битва за Рамади (2004) — боевые действия, сопровождавшие битву за Фаллуджу в начальный период Иракской войны.
 Битва за Рамади (2006) — штурм города иракскими повстанцами (представленными отделением Аль-Каиды в Ираке и суннитской группировкой Исламское государство Ирак) в ходе Иракской Войны.
 Битва за Рамади (2014–2015) — часть наступления боевиков ИГИЛ в рамках захвата провинции Анбар, эпизод гражданской войны в Ираке.